Minutemen (engl. so viel wie sekundenschnell) bezeichnet:

 Minutemen – Schüler auf Zeitreise, ein Disney Channel Original Movie aus dem Jahr 2008
 Minutemen (Miliz), eine US-amerikanische Miliz
 Minutemen (Band), eine US-amerikanische Rockband
 LGM-30 Minuteman, eine US-amerikanische Interkontinentalrakete
 Commodore Minuteman-6, ein Taschenrechner
 Gruppierung aus Comic-Superhelden, siehe Watchmen#Helden der ersten Generation („Minutemen“)

da:Minuteman (flertydig)
eo:Minuteman
es:Minuteman
fi:Minuteman (täsmennyssivu)
fr:Minuteman
ro:Minuteman (dezambiguizare)
sv:Minuteman (olika betydelser)